Пэ́рство — сословие аристократов-пэров (от , англ. peer и фр. pair — «равный») и система их титулов в разных странах.
 Пэрство (британская система)
 Пэрство Англии (до 1707 года)
 Пэрство Шотландии (до 1707 года)
 Пэрство Ирландии (до 1898 года)
 Пэрство Великобритании (с 1707 по 1800 годы)
 Пэрство Соединённого королевства (с 1801 года)
 Пэрство Португалии
 Пэрство Франции
 Пэрство Японии

Примечания